Aller kan være:

 Aller Press – en dansk udgivervirksomhed, som indgår i mediekoncernen Carl Allers Etablissement
 Aller-familien – familien, som ejer mediekoncernen af samme navn
 Aller (flod) – en tysk flod
 Aller Sogn – et sogn i Christiansfeld Kommune
 Aller Kirke – kirken i Aller Sogn
 Aller (Aller Sogn) – en landsby i Aller Sogn